Love and Honor – film del 2006 diretto da Yōji Yamada
Love and Honor – film del 2013 diretto da Danny Mooney